Событие новозаветной истории, последняя трапеза Иисуса Христа с его учениками, произошедшая незадолго до Его крестных страданий. Во время Тайной вечери было установлено таинство Евхаристии (Причащения). Вспоминается Православной церковью в Великий четверг.
 Поскольку Евхаристия (Причащение) была установлена во время Тайной вечери, на церковно-славянском языке она также иногда называется тайной вечерей.

См. также 
 Агапа

Примечания